La morocha puede referirse a:

 La morocha (tango), un célebre tango compuesto por Ángel Villoldo en 1905.
 La morocha (película de 1958), una película argentina de 1958, dirigida por Ralph Pappier, con Tita Merello.